Calliano (Asti) — comuna italiana da província de Asti, na região do Piemonte.
 Calliano (Trento) — comuna italiana da província de Trento, na região do Trentino-Alto Ádige.

Desambiguações de topônimos